hrabstwo Caldwell (ang. Caldwell County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Caldwell (ang. Caldwell County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Caldwell (ang. Caldwell County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Caldwell (ang. Caldwell County) w USA, w stanie Teksas